Gerhard Neumann est le nom porté par :
 Gerhard Neumann (1917-1997), ingénieur ;
 Gerhard Neumann (né en 1939), homme politique.